Retreat (engl. Rückzug) bezeichnet:

 Retreat, eine spirituelle Praxis
 Retreat (York), auch The Retreat, ein psychiatrisches Krankenhaus der Quäker
 Retreat (Film), einen britischen Spielfilm aus dem Jahr 2011
 Retreat (Grenada), eine Siedlung im Parish Saint David im Süden von Grenada
 Retreat (Grenadinen), Siedlung auf der Insel Bequia, St. Vincent und die Grenadinen
 Retreat (Wisconsin), einen Ort im Vernon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Geographische Orte:

 Retreat Bluffs, schmale Eiszungen und Felsenkliffs auf King George Island, Antarktika
 Retreat Hills, Gruppe von Hügeln im Viktorialand, Antarktika
 Otago Retreat, Fjord, Neuseeland
 Point Retreat, Landspitze an der Scott-Küste im Viktorialand, Antarktika

The Retreat bezeichnet:

 The Retreat, ein schottisches Jagdschloss
 The Retreat (Angus), ehemals Ouchterlony House, ein schottisches Wohngebäude 

Siehe auch:
 
 Retraite
 Anna’s Retreat